Llista dels 601 municipis del departament francès de la Manche (50).

(CUC) Communauté urbaine de Cherbourg, creada el 1970.

Vegeu també 
 Cantons de la Manche

Manche